

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Ćwiartka

2 Ćwiartka

3 Ćwiartka

4 Ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie ITF

Australian Open 2006
Australian Open – gra pojedyncza dziewcząt